Biografies
 Josep Pella i Forgas (Begur, 1852 - Barcelona, 1918), historiador, jurista i polític català 
 Pere Pella i Forgas (Begur, 1858 - ?), enginyer i escriptor català

Geografia
 Pella (Iowa)
 Tossal d'en Pella, muntanya dels Omellons a la comarca de les Garrigues